Ро́тман () — немецкая и еврейская фамилия.

Наиболее известные представители:
 Ротман, Алтер (более известен под псевдонимом Александру Робот; 1916—1941) — румынский и молдавский писатель-авангардист, поэт, журналист, литературный критик.
 Ротман, Антон (1795—1840) — художник-баталист, сын Фридриха Ротмана.
 Ротман, Генрих Аронович (по манежу — Геннадий, 1940—2021) — советский и российский цирковой клоун и режиссёр, Заслуженный артист РСФСР (1969), партнер Геннадия Маковского.
 Ротман, Давид Генрихович (род. 1944) — белорусский социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор.
 Ротман, Джеймс (род. 1950) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по медицине за 2013 год.
 Ротман, Йоран ( или  1739—1778) — шведский ботаник и врач.
 Ротман, Карл (1797—1850) — художник-пейзажист, сын Фридриха Ротмана.
 Ротман, Ленке (1929—2008) — шведская художница венгерского происхождения.
 Ротман, Леон (род. 1934) — румынский гребец-каноист.
 Ротман, Леопольд (1812—1881) — художник-пейзажист, сын Фридриха Ротмана.
 Ротман, Райко (род. 1989) — словенский футболист, полузащитник.
 Ротман, Ральф (род. 1953) — немецкий писатель, поэт и драматург.
 Ротман, Фридрих (1768—1816) — художник, преподаватель рисования в Гейдельбергском университете.
 Ротман, Христоф (1550?—1600?) — немецкий астроном конца XVI века, сторонник системы мира Коперника.
 Ротман, Юхан (1684—1763) — шведский медик, натуралист и педагог, один из учителей Карла Линнея.

Другое 
 Ротман — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Художественные династии